

Osoby 
 Stefan Milošević (ur. 1995) – serbski piłkarz
 Stefan Milošević (ur. 1996) – czarnogórski piłkarz

Zobacz też 
 Stevan Milošević